Christos Mingas – calciatore albanese naturalizzato greco
 Eduardo Mingas – cestista angolano